Националният отбор по футбол на Босна и Херцеговина представлява страната в международните футболни срещи. Националният отбор се контролира от Футболната федерация на Босна и Херцеговина.

До 1991 г. Босна и Херцеговина е в състава на Югославия и не взема участие в международни мачове.

Известни играчи 
 Грегорорш Ивица Също така на Квалификациите за ЮАР 2010 босненци постигат страхотен успех като завършват втори. Изненадващо турците остават трети, испанците първи, а Белгия-четвърта
 Един Джеко
 Изет Хайрович
 Звездан Мисимович

Представяне на големите форуми

Световни първенства 

 До 1992 е част от

Европейски първенства

Почетни листи 
 До 1 май 2016 г.

Участия

Голмайстори

Мениджъри 
 До 1 май 2016 г.

Външни препратки 

Босна и Херцеговина